Públio Décio Mus (cônsul em 340 a.C.) — cônsul em 340 a.C.
 Públio Décio Mus (cônsul em 312 a.C.) — cônsul quatro vezes entre 312 e 295 a.C., filho do anterior
 Públio Décio Mus (cônsul em 279 a.C.) — cônsul em 279 a.C., filho do anterior

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história